

Жінки 
 Голубкова Ганна Артемівна (1918—2003) — закрійниця, Герой Соціалістичної Праці.
 Голубкова Катерина Олександрівна (* 1949) — поетеса, член Союзу письменників України та Союзу Письменників Росії.
 Голубкова Ніна Сергіївна (1932—2009) — радянська і російська вчена-ліхенолог.

Чоловіки 
 Голубков Всеволод Пилипович (1925—2002) — радянський військовик часів Другої світової війни, молодший лейтенант, Герой Радянського Союзу.
 Голубков Ілля Васильович (1924—1998) — бригадир радгоспу, Герой Соціалістичної Праці.
 Голубков Микола Миколайович (1920—1945) — старшина 1-ї статті Військово-Морського Флоту СРСР, учасник радянсько-японської війни, Герой Радянського Союзу.
 Голубков Олексій Костянтинович (1912—1944) — сержант РСЧА, Герой Радянського Союзу.